André Grosjean (1903-1971), géologue belge ;
 André Grosjean (1926-2015), homme politique français ;
  (1932-2018), homme politique belge.